Daniel Hvidt er navnet på flere personer:

 Daniel Hvidt (godsejer) (1853-1937) – dansk godsejer og etatsråd
 Daniel Hvidt (maler) (1889-1975) – dansk maler